Salangen IF é um clube esportivo da Noruega. Sua sede fica em Salangen.

A equipe de futebol feminino disputa a segunda divisão nacional.

Clubes de futebol da Noruega
Clubes de futebol fundados em 1946